Пьер Этье́н Безье́ (,  — ) — французский инженер и патентообладатель (но не первооткрыватель) кривых Безье и поверхностей Безье, которые в настоящее время широко используются в компьютерных системах проектирования и графических редакторах.

Краткая биография 

Пьер Безье получил степень инженера-механика в Национальной Высшей Школе Искусств и Ремёсел () в  году. Помимо этого, в  году он получил степень инженера-электрика в Высшей Школе Электроэнергии ().
Докторская степень была получена в Парижском Университете в  году.

В период с  по  год работал в компании Рено, где разработал компьютерную систему проектирования , предназначенную для проектирования кузовов автомобилей.

C  по  был профессором Национальной Консерватории Искусств и Ремесел ().

В  году получил награду от  за пожизненный вклад в компьютерную графику и интерактивную технику.

Патенты 

 кривая Безье
 поверхность Безье

См. также 

 Сергей Натанович Бернштейн
 Поль де Кастельжо

Ссылки 
 Un problème industriel… 

Математики Франции
Математики XX века
Математики по алфавиту